Вольно́е, в 18 веке город Волно́й, Вольно́в, Вольный () — село,
Вольненский сельский совет,
Великописаревский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5921280501. Население по переписи 2001 года составляло 991 человек.

Является административным центром Вольненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Дружба,
Ездецкое,
Станичное,
Широкий Берег и
Шурово.

Географическое положение 
Село Вольное находится на правом берегу реки Ворскла,
выше по течению примыкает село Стрелецкая Пушкарка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Сидорова Яруга,
на противоположном берегу — село Ямное.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1640 — построен как русская крепость (острог) Белгородской засечной черты близ границы с Речью Посполитой под именем Вольного кургана. Сразу же поляки как противовес построили Ахтырку (в 1641).
 1765 — центр Вол[ь]новского уезда Белгородской губернии, с 1779 — Слободской губернии.
 1780 — Волновский уезд упразднён.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.
 «Вольное», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.
 Музей истории.

Примечания